Алекса́ндр Ива́нович Короби́цын (род. 10 октября 1939, д. Лево-Горка, Архангельская область) — советский и российский художник.

Биография 
Художественное образование получил поздно.

Рос без отца. После окончания школы, последовав совету директора школы А. П. Березина, подал заявление в художественное училище г. Ярославля, но из-за бедности не смог поехать на экзамены.

Взрослым человеком уехал в город Ишимбай в Башкирии. В 28 лет стал заниматься живописью и посещать изостудию, которой руководил заслуженный работник культуры БАССР И. М. Павлов. Затем окончил отделение рисунка и живописи заочного Народного университета искусств им. Крупской с правом преподавания. В это же время учился у художников-профессионалов М. П. Карташова, М. И. Кузнецова, позднее ставшие друзьями.

Умер 28 апреля 2022 года в Башкирии. .

Творчество 
Член ассоциации художников юга Башкортостана, постоянный участник городских и многих республиканских выставок. Одна из последних называется «Люблю тебя, мой край родной!» в Устьянском краеведческом музее (Архангельская область) (2009).

Картины находятсяв в музеях Башкортостана, в Устьянском краеведческом музее, в частных коллекциях.

Пейзажи посвящены малой родине («Бестужевский погост», «Устьянский хоровод», видим фрагменты исторического прошлого края, родные пейзажи с воссозданием неповторимого местного колорита. Теме детства и родного дома художник отводит одно из центральных мест в своем творчестве — картины «Отчий дом», «Портрет матери»).

На других портретах Александра Коробицына — Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны.

Теме войны 1941—1945 годов А. И. Коробицын посвятил картины «Память», триптих «Хлеб».

Литература 
 Земля ишимбайская: выставка работ А.И. Коробицына: к 70-летию художника и города  // Пятница.-2010.-22-28 февраля.-С.5.
 Гизатуллин, И. Александр Коробицын: Провинциальные художники /И. Гизатуллин // Восход.- 1994.- 6 сентября. -С.4.
 Ермолюк, С. Самородок с родины Ломоносова: персональная выставка работ известного ишимбайского художника А. Коробицына / С. Ермолюк // Восход. - 2010. - 25 февраля. - С.4.
 Игнатьев, В. Вторая жизнь картин /В. Игнатьев // Восход.- 2005.- 20 сентября.-С.3.
 Вахонина, И. На зеленых лугах и в читальном зале: в библиотеке искусств открылась персональная выставка А.И. Коробицына «И подарю букет…» / И. Вахонина // Восход.- 2011.- 19 авг.- С.7. 
 Абдуллин, В. Певец земли ишимбайской: выставка работ художника А.И. Коробицына / В. Абдуллин // Подметки+. - 2010. - 10 февр. - С.4.
Кадырова, Е. Выставка новых картин в Ишимбайской картинной галерее А.И. Коробицына // Подметки+ -2019. - 1 октября - 30 ноября. - С.6.

Примечания

Ссылки 
 Абрамов М. Восторг глаз // Устьянский край. № 48. — 21.10.2006.
 В Архангельской области открылась выставка ишимбайского художника

Художники России
Художники СССР
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России